Swarts ist der Familienname folgender Personen:

 Frédéric Swarts (1866–1940), belgischer Chemiker
 Theodore Swarts (1839–1911), belgischer Chemiker